Laukner ist der Name von

 Anna Laukner, deutsche Tiermedizinerin
 Jens Laukner, deutscher Filmproduzent
 Sabine Laukner (* 1945), deutsche Badmintonspielerin
 Sara Laukner, Regisseurin